Фуад Шафик (, , рожд. 16 октября 1986, , Франция) — марокканский и французский футболист, защитник клуба «Дижон». Выступает за основную сборную Марокко по футболу.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2010 году выступлениями за команду клуба «». Играл за команду из Валанса следующие два сезона. Большинство времени, проведённого в составе клуба «», был основным защитником команды.

В 2012 году заключил контракт с клубом «Истр», в составе которого провёл следующие два года. С 2014 года защищал цвета клуба «Лаваль». К составу клуба «Дижон» присоединился в 2016 году.

Выступления за сборную 
В 2015 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Марокко, сыграл 9 матчей.

В составе сборной был участником Кубка африканских наций в Габоне.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в департаменте Дром
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Футболисты Франции
Игроки ФК «Истр»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Дижон»